La Copa d'Europa de hoquei línia o European League és una competició anual en la qual s'enfronten els millors clubs europeus de hoquei línia. Es disputa de 2003 ençà i té edició masculina i femenina.

Principis 
La copa és oberta als clubs europeus que han guanyat el campionat de lliga de llur federació o la copa. A més, el vencedor de la Copa d'Europa també s'assegura la participació a la temporada següent, i en el cas que també sigui campió de la seva federació, també hi participa el segon classificat

Palmarès

Palmarès per federació

Enllaços externs 
 Hoquei línia a la World Skate 
 Comité Europeu de Hoquei Línia

Competicions d'hoquei sobre patins en línia europees